«Родны́е» — название нескольких фильмов:
 «Родные» (1977) — советский двухсерийный телевизионный фильм режиссёра Николая Ильинского. Премьера 25—26 мая 1978 года.
 «Родные» (2011) — французская мелодрама режиссёра Мелани Лоран.
 «Родные» (2016) — документальный фильм Виталия Манского.
 «Родные» (2021) — российская комедия режиссёра Ильи Аксёнова.

См. также 
 Родные люди